Julie Pujols-Benoit, née le , est une journaliste, auteur et coach sportive. Elle est née et a grandi en Gironde.

Biographie 
Coach diplômée d'état en fitness et musculation et formée en Pilates, Julie enseigne depuis une dizaine d'années dans des studios parisiens et depuis 2020, sur son site internet. Elle a crée des disciplines hybrides sur la base de la méthode Pilates et des grandes disciplines de fitness, notamment le Pilates Booty et le Color Sculpt. 

Parallèlement, elle est journaliste bien-être, forme et lifestyle dans des magazines (ELLE, Paris Match, Version Fémina).

Publications 
Julie Pujols Benoit est l'auteur de deux ouvrages :
 Mon cahier Pilates Booty (2018), avec les illustratrices Isabelle Maroger, Audrey Bussi
 En harmonie avec son corps grâce à Julie Pujols-Benoit (2022) aux éditions Leduc.s

Notes et références

Liens externes 
 

Journaliste française du XXIe siècle
Blogueuse française
Naissance en janvier 1985